V soubojích 1. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 1993/94 se utkalo 32 týmů ve dvou skupinách po 16 účastnících každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Od následující sezóny došlo k rozšíření 3. ligy na 4 skupiny (Bratislava, západ, střed a východ – od ročníku 1994/95).

Skupina západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Új Szó 1993–1994

Externí odkazy 
 Konečné tabulky nižších slovenských soutěží 1993/94, library.hungaricana.hu 

1993/94
Fotbal na Slovensku v roce 1993
Fotbal na Slovensku v roce 1994
Sport na Slovensku v roce 1994
Sport na Slovensku v roce 1993